Malappuram (district), een district in India
Malappuram (stad), een stad in dit district